Ranko ima više značenja:
 Ranko (Savona)
 Ranko (Vareze)